Het seizoen 2015/16 van de Belgische Eerste Klasse vrouwenvoetbal ging van start in de zomer van 2015 en eindigde in het voorjaar van 2016.

Clubs 

Veertien ploegen speelden in 2014/15 in Eerste Klasse, maar door het verdwijnen van de BeNeLeague en de creatie van een Super League mochten drie ploegen promoveren haar het nieuwe hoogste niveau: KSK Heist, DVL Zonhoven (dat verdergaat als Ladies Genk) en DVC Eva's Tienen.

Zij werden vervangen door drie stijgers uit Tweede klasse: Famkes Merkem, AA Gent B en VC Moldavo. Door deze competitiehervorming moest geen enkele club degraderen naar Tweede klasse.

Eindstand 
Na dit seizoen waren er geen stijgers naar de Super League: kampioen Standard B mocht niet omdat het A-team al in de Super League speelt, Zulte Waregem en de andere aangezochte ploegen wilden de overstap niet maken. Daardoor bleef OHL A ondanks de laatste plaats toch in de hoogste afdeling.

OHL B degradeerde dan weer wél, terwijl de voorlaatste (Anderlecht B) barragematchen moest spelen tegen de tweede uit tweede klasse. KVK Svelta Melsele won de heenwedstrijd met 2-1, maar verloor de terugwedstrijd met 1-0 en dus bleef Anderlecht B op basis van de gescoorde doelpunten op verplaatsing in eerste klasse.

: kampioen, : degradeert, : barrage

2015/16
Competitievoetbal 2015/16